René Julliard (1900-1962), éditeur français ;
 Jacques Julliard (1933-), essayiste, historien et journaliste français ;
 Jacques-Nicolas Julliard (1715-1790), peintre paysager français ;
 
 Benoît Julliard (1975-), bassiste du groupe de nu metal Pleymo ;
 Bruno Julliard (1981-), syndicaliste étudiant français, ancien président de l’UNEF.

Autres 
 Éditions Julliard (1942-), maison d'édition française.